Песонен () — финская фамилия. Известные носители:

 Песонен, Пентти (род. 1938) — финский лыжник.
 Песонен, Янне (род. 1982) — финский хоккеист.